« Notre-Dame des Victoires » est un des titres de la Vierge Marie. Plusieurs édifices religieux sont ainsi dénommés : Notre-Dame-des-Victoires.

Lieux de culte 
  ;
  ;
 .

Autre 
 Cité ouvrière Notre-Dame-des-Victoires, cité ouvrière du chantier naval de La Ciotat.

NotreDameVictoires